Francisco Javier Peral Periane (Plasensia, 4 de Novembro de 1983) é um futebolista profissional espanhol, que milita no Aris Salônica.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Futbol Club Barcelona B